Hjalmar Söderberg - um escritor e jornalista sueco.
Tommy Söderberg - um ex-futebolista e treinador profissional sueco.
Alexander Söderberg - escritor sueco de romances policiais.
Desambiguações de sobrenomes